

Patronyme 
Pour les pseudonymes, voir la section ci-dessous.

 Alicia Kaye (née en 1983), triathlète professionnelle américaine ;
 Buddy Kaye (1918-2002), compositeur américain ;
 David Kaye (né en 1964), acteur canadien ;
 Eddie Kaye Thomas (né en 1980), acteur américain ;
 Lenny Kaye (né en 1946), guitariste américain ;
 Linda Kaye Henning (née en 1944), actrice américaine ;
 Mary Margaret Kaye (1908-2004), écrivaine anglaise ;
 Matthew Kaye (né en 1974), catcheur professionnel américain ;
 Paul Kaye (né en 1970), acteur britannique ;
 Robert Kaye Greville (1794-1866), mycologue et botaniste britannique ;
 Simon Kaye (né en 1935), ingénieur du son britannique ;
 Steven Kaye (né en 1978), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Stubby Kaye (1918-1997), acteur américain ;
 Tony Kaye (né en 1952), un réalisateur britannique ;
 Véronique-Marie Kaye (née en 1962), romancière franco-ontarienne.

Pseudonyme 
 

 Carol Kaye (née en 1935), musicienne de studio ;
 Danny Kaye (1911-1987), chanteur et acteur américain ;
 Marina Kaye (née en 1998), auteur-compositeur-interprète française ;
 Sammy Kaye (1910-1987), chef de groupe et parolier ;
 Tony Kaye (né en 1946), un claviériste britannique qui a joué avec les groupes Yes, Badfinger et avec David Bowie.

Science 
 Effet Kaye. le comportement complexe d'un fluide visqueux thixotropique décrit pour la première fois par Arthur Kaye en 1963

Patronyme anglais